

Droit 
 Droit commercial : la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute entreprise commerciale ou artisanale, qu'elle soit une personne physique ayant le statut de commerçant ou une personne morale, lorsqu'il y a un état de cessation de paiement, c'est-à-dire lorsque les actifs présents ne peuvent plus faire face au passif exigible.
 Droit des successions : la liquidation d'une succession désigne le processus de règlement d'une succession.

Œuvres de fiction  

 Liquidation (Free Family Portrait Studio), vingt-quatrième épisode de la saison 8 de The Office diffusé en 2012.
Droit